Berghof (Duitsland), woonhuis van de Adolf Hitler op de Obersalzberg in het zuiden van Duitsland
 Berghof (Nederland), buurtschap in de Nederlandse provincie Limburg